FIFT steht für:
 Forest Industries Flying Tankers, kanadisches Unternehmen zur Waldbrandbekämpfung aus der Luft, siehe Martin JRM
 Forschungsinstitut für Textiltechnologie, heute Sächsisches Textilforschungsinstitut an der Technischen Universität Chemnitz

Abkürzung